Family Affair kan syfta på...
 Family Affair (album) – det tredje albumet av den svenska indiegruppen The Bear Quartet
 Family Affair (sång) – den amerikanska soul- och funkgruppen Sly and the Family Stones hitlåt från 1971
 Family Affair (Mary J. Blige-låt) – en sång av den amerikanska Hip-Hop-sångerskan Mary J. Blige
 Family Affair (MC Hammer-musikalbum) – ett album av MC Hammer
 Family Affair (TV-serie) – en amerikansk situationskomedi från 1966–1971 samt från 2001–2003 byggd på den tidigare serien
 Family Affair (brittisk TV-serie) – en brittisk TV-serie 1997–2005